Kisii steht für:
 Kisii (Stadt), die Hauptstadt des Kisii Countys in Kenia
 Kisii (Volk), ein Volk in Kenia
 Kisii (Sprache), eine Sprache in Kenia
 Kisii County, ein County in Kenia
 den Kisii-Speckstein